poniatówki – małe osiedla wiejskie w Polsce, powstające w okresie parcelacji ziem w latach trzydziestych XX wieku.

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Poniatówki – część wsi Drzonek w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk
 Poniatówki – część wsi Grzymysław w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem 
 Poniatówki – część wsi Nochowo w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem
 Poniatówki – część wsi Pełczyn w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem

Zobacz też 
 Poniatów, Poniatowo, Poniatówek, Poniatówka